Cesare Goffi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Danilo Goffi – maratoneta italiano
 Faustino Goffi – calciatore italiano
 Sara Goffi – nuotatrice italiana
 Vaifro Goffi – calciatore italiano

Pagine correlate
Goff